Нельтуме :
 Нельтуме (река) — река, расположенная в коммуне Пангипульи
 Нельтуме (озеро) — озеро, расположенное в коммуне Пангипульи